Тенцинг — имя или составная часть имени в Непале и Тибете. Слово может записываться по-разному (Тенцинг, Тэнцинг, Тенсинг и пр.), так как устоявшейся традиции его написания нет.
 Тенцинг Норгэй, шерпа, первовосходитель на Эверест.
 Аппа Тенцинг, шерпа, человек, больше всех восходивший на Эверест — 21 раз по состоянию на май 2011 г.